Общество потребителей — многозначный термин, может обозначать:

 общество защиты прав потребителей,
 потребительское общество — разновидность кооператива.

См. также 
 Общество потребления